Аморі (Амалріх) I (; д/н — 973) — перший маркграф Валансьєну у 958—973 роках.

Ймовірно син Реньє II, графа Ено. 958 року імператор Оттон I позбавив володінь графа Ено Реньє III за підняте проти нього повстання. Ено імператор розділив між Готфрідом I, герцогом Нижньої Лотарингії, і Аморі. Першому надав графством Монс, а другому — маркграфство Валансьєн.

Після смерті Готфріда I не зміг зайняти графство Монс, яке отримав наступний герцог Нижньої Лотарингії Ріхар. Зберіг маркграфство до самої смерті у 973 році. Після цього його було передано Гарньє.

Примітки

Джерела 
 Gesta episcoporum Cameracensium, hrsg. von Ludwig Conrad Bethmann in MGH SS 7 (1846), S. 427
 L. Vanderkindere, « Régnier IV », Académie royale de Belgique, Biographie nationale, vol. 19, Bruxelles, 1907
Маркграфи Валансьєну
Регінариди
Правителі Європи X століття